Жозе́ Жу́лиу де Карва́лью Пейроте́у Марти́нш Коусе́йру (; 4 октября 1962, Лиссабон, Португалия) — португальский футболист и тренер. Стал известен благодаря тренерской работе с «Порту», «Спортингом» и московским «Локомотивом».

Карьера игрока 
Коусейру начал карьеру игрока в «Спортинге», выступая на позиции центрального защитника. В 1981 году перешёл в клуб «Монтижу», в то время выступавший во втором по силе дивизионе Португалии. Впоследствии Коусейро провёл всю карьеру футболиста играя во второй лиге Португалии. Также он выступал за клубы «Баррейренсе», «Атлетико» (Лиссабон), «Торренсе», «Ориентал» (Лиссабон) и «Эштрела» (Амадора).

Занимался общественной деятельностью: с 1993 по 1997 год возглавлял Союз португальских футболистов.

Карьера тренера 
Свою тренерскую карьеру начал в 2002 году в клубе «Алверка». По результатам первого года своей работы, Жозе Коусейру смог вывести «Алверку» в Высшую Лигу чемпионата Португалии, однако уже в следующем сезоне команда заняла 16-е место и вылетела во второй по силе дивизион. В сезоне 2004/05 Коусейру продолжил карьеру в клубе «Витория» (Сетубал), и в январе 2005 года покинул клуб в связи с приглашением от «Порту».

Жозе Коусейру подписал контракт с «Порту» 1 февраля 2005 года. Там он имел опыт работы со многими известными футболистами мирового уровня, как Коштинья, Куарежма, Манише, Элдер Поштига и Витор Баия. Первым серьёзным испытанием для Жозе стал миланский «Интернационале», с которым «Порту» предстояло встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. В домашнем матче «Порту» сыграл вничью 1:1, однако уступил подопечным Манчини в Милане со счетом 1:3. По итогам сезона 2004/05 «Порту» занял третье место в чемпионате, после чего последовала скорая отставка Коусейру. Тем не менее Жозе был удостоен титула «Футбольный тренер года в Португалии».

В сезоне 2005/06 спас от вылета клуб «Белененсиш», и был назначен главным тренером молодёжной сборной Португалии (до 21). Главным испытанием для португальской сборной стал матч с молодёжной сборной России в стыковых матчах, в рамках отбора на чемпионат Европы-2007. Первый матч португальцы проиграли со счетом 1:4, однако в ответном матче одержали победу со счётом 3:0. На чемпионате Европы-2007 команда не пробилась в плей-офф и не попала на Олимпиаду в Пекине, проиграв итальянцам в серии пенальти, а на молодёжном чемпионате мира остановилась на стадии 1/8 финала.

В июле 2008 года Коусейру неожиданно перебрался в Литву, подписав контракт с принадлежащим Владимиру Романову «Каунасом». Главным достижением Коусейру в «Каунасе» стала победа в отборочных матчах Лиги чемпионов над шотландским «Рейнджерс», финалистом Кубка УЕФА 2007/08. Однако толком клуб Жозе так и не тренировал, вскоре перебравшись в сборную Литвы, с которой занял 4-е место в отборочном турнире Чемпионата мира-2010. Параллельно Коусейру тренировал турецкий «Газиантепспор», с которым занял 8-е и 13-е места в чемпионате Турции.

Весной 2011 года Коусейру на правах и. о. возглавил родной «Спортинг», который занял в чемпионате третье место. До этого Коусейру работал менеджером в «Спортинге» и занимал пост президента профсоюза португальских футболистов

1 июля 2011 года был назначен главным тренером московского «Локомотива». 24 июля, в первом матче под его руководством «Локомотив» разгромил «Амкар» со счётом 4:0. С тех пор «Локомотив» не проигрывал в чемпионате на протяжении 12 матчей. Первое поражение в чемпионате Коусейру потерпел 29 октября от «Спартака». В Лиге Европы «Локомотиву» удалось выйти в плей-офф, где уже в 1/16 он покинул турнир уступив по сумме двух матчей испанскому «Атлетику». В Кубке России подопечные Коусейру также не добились успеха, уступив в четвертьфинале казанскому «Рубину» со счётом 0:4. В чемпионате России «Локомотив» занял неожиданно низкое седьмое место и не пробился в еврокубки на следующий сезон. 14 мая 2012 года Коусейру был отправлен в отставку.

Достижения

В качестве тренера 
 Порту
 Серебряный призёр (1): 2004/05

 Каунас
 Серебряный призёр (1): 2008

 Спортинг
 Бронзовый призёр (1): 2010/11

Личные достижения 
 Футбольный тренер года в Португалии: 2004/05

Статистика в качестве главного тренера 

Данные откорректированы по состоянию на 14 мая 2012 года

Мнения специалистов 
 Отличный тренер, хороший человек. В команде у него со всеми сложились хорошие отношения. В Португалии пользуется большим авторитетом, его уважают. Надеюсь, у него все получится с «Локомотивом». Желаю ему и всей команде удачи, так как «Локо» для меня не пустой звук.
Взяли его потому, что это очень квалифицированный специалист, пропагандирующий комбинационный футбол. 
Рад, что в Россию приехал очень хороший тренер. Работа под руководством Коусейру оставила у меня самые приятные воспоминания. Он очень много дал нашей национальной команде, под его руководством мы добились значимых побед.
Могу сказать, что Коусейру — эмоциональный тренер, все время подгоняет нас, старается, чтобы мы играли в быстрый футбол. В принципе, все занятия проходят с мячом, мы играем в «квадраты», в футбол. Нам нравится.
«Локомотив» не играет в оборонительный футбол. Коусейру строит игру на атаку, и во многих матчах команда блестяще атакует. Есть же ещё соперник, и вопрос, как он позволит сыграть. В принципе, сама философия «Локомотива» в этом году с приходом Коусейру больше направлена на атаку.

Личная жизнь 
Женат, имеет трёх дочерей. Жена и младшая дочь переехали вместе с ним в Россию и поселились в Покровском-Стрешнево, тогда как две старшие дочери живут и учатся в Лондоне.
Является внучатым племянником лучшего бомбардира в истории чемпионатов Португалии Фернанду Пейротеу.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Португалии
Футбольные тренеры Португалии
Игроки ФК «Баррейренсе»
Игроки ФК «Атлетико» Лиссабон
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Тренеры ФК «Алверка»
Тренеры ФК «Белененсеш»
Тренеры ФК «Витория» Сетубал
Тренеры ФК «Порту»
Тренеры ФК «Каунас»
Тренеры сборной Литвы по футболу
Тренеры ФК «Газиантепспор»
Тренеры ФК «Спортинг» Лиссабон
Тренеры ФК «Локомотив» Москва
Тренеры ФК «Эшторил-Прая»
Профсоюзные деятели Португалии
Тренеры-легионеры футбольного чемпионата России